Marin Draganja e Henri Kontinen erano i detentori del titolo ma Kontinen ha deciso di non prendere parte alla competizione. Draganja ha fatto coppia con Julian Knowle, ma i due sono stati sconfitti da Tejmuraz Gabašvili e Nick Kyrgios nei quarti di finale.

Mate Pavić e Michael Venus hanno superato in finale Jonathan Erlich e Colin Fleming per 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Feliciano López /  Marc López (primo turno)
  Mate Pavić /  Michael Venus (campioni)

  Nicolas Mahut /  Lucas Pouille (primo turno, ritirati)
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (primo turno)

Alternate 

  David Guez /  Benoît Paire (primo turno)

Wildcard 

  Hsieh Cheng-peng /  Yi Chu-huan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2016
ATP World Tour 2016